Denumirea de Kameneț se poate referi la una din următoarele localități:

Localități din Bulgaria:
 Kameneț, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol;
 Kameneț, un sat în comuna Momcilgrad, regiunea Kărdjali;
 Kameneț, un sat în comuna Pordim, regiunea Plevna;

 Localități din Ucraina
 Kameaneț Podilskîi, oraș în regiunea Hmelnîțkîi.